

Sigle 
 Commissione elettorale federale – Federal Election Commission Stati Uniti d'America
 Fondo Edifici di Culto – ente del Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana
 Forward Error Correction – in telecomunicazioni insieme di tecniche finalizzate al recupero dell'errore di trasmissione in ricezione nelle trasmissioni digitali.
 Forwarding Equivalent Class – In informatica la Classe di Equivalenza di Spedizione nel protocollo di rete MPLS
 Fusion Energy Conference – Conferenza annuale sull'energia ricavata dalla Fusione nucleare

Codici 
 FEC – codice vettore ICAO di Denver Express

Mineralogia 
 Fec – abbreviazione di ferro-eckermannite

Note

Altri progetti